Жасулан Убайдаевич Молдакараев (; 7 мая 1987, Кызыл-Орда, Казахская ССР) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Окжетпес».

Карьера 
Воспитанник кызылординского футбола. Карьеру начинал составе клуба «Кайсар», в 2013 году играл в первой лиге.

В 2016 году играл за «Окжетпес».

В 2017 году перешёл в «Тобол» Костанай.

Летом 2018 года стал игроком казахстанского клуба «Ордабасы», за который провёл 14 матчей.

В начале 2019 года снова подписал контракт с клубом «Окжетпес».

Достижения

Командные 
 «Кайсар»
 Победитель первой лиги: 2013

Личные 
 Лучший бомбардир Первой лиги: 2013 (28 мячей)

Ссылки 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ордабасы»